Molekulska formula -{C9H11NO}- se može odnositi na:

 Katinon
 4'-Aminopropiofenon
 Para-Dimetilaminobenzaldehid